Западный Угол — село в Ключевском районе Алтайского края. В составе Петуховского сельсовета.

Население

Примечания 

 

Населённые пункты Ключевского района